Frotka – opaska, wykonana najczęściej z bawełny, noszona przez sportowców na ręce do wycierania potu, mniejsza służy do wiązania włosów.

Moda